Дон Хакобо Франсиско Эдуардо Фитц-Джеймс Стюарт и Колон де Португаль (28 декабря 1718, Мадрид — 30 сентября 1785, Валенсия) — испанский аристократ и гранд, 3-й герцог де Бервик, 3-й герцог де Лирия-и-Херика, 10-й герцог де Верагуа и 9-й герцог де ла Вега.

По отцовской линии он был прямым потомком короля Англии Якова II Стюарта, а по материнской линии — Христофора Колумба.

Семья 
Родился 28 декабря 1718 года в Мадриде. Старший сын Хакобо Франсиско Фитц-Джеймса Стюарта и Бурга (1696—1738), 2-го герцога Бервика и 2-го герцога Лирия-Херика (1696—1738), и его супруги, Каталины Вентуры Колон де Португаль (1690—1739), 9-й герцогини де Верагуа и 8-й герцогини де ла Вега.

В 1738 году после смерти своего отца Хакобо Франсиско унаследовал его испанские и якобитские титулы.

Он занимал пост адмирала Индий. В 1741 году — полковник астурийского полка. Кавалер неаполитанского Ордена Святого Януария. В 1743 году получил чин бригадного генерала испанской армии, а в 1747 году был произведен в генерал-лейтенанты.

Брак и потомство 
26 июля 1738 года в Альба-де-Тормес он женился на Марии Терезе де Сильве и Альварес де Толедо (6 мая 1716 — 5 мая 1790), старшей дочери Мануэля Марии де Сильвы и Мендосы, 10-го графа де Гальве (1677—1728), и  (1691—1755).

Единственным из их детей, который достиг совершеннолетия, был Карлос Бернардо Фитц-Джеймс Стюарт и Сильва (25 марта 1752, Лирия — 7 сентября 1787, Мадрид), 4-й герцог Бервик и 4-й герцог Лирия-и-Херика. Он родился в городе Лирия, где его родители проживали в 1751—1753 годах в вилле де Лирия, которая позднее стала известна как Паласио герцогов де Лирия. В честь рождения своего сына и наследника герцог назвал свой особняк в Мадриде «Паласио де Лирия», где сейчас находится резиденция Фонда дома герцогов Альба.

Смерть 
Хакобо Франсиско Эдуардо Фитц-Джеймс Стюарт и Колон де Португаль скончался в возрасте 66 лет 30 сентября 1785 года в Валенсии, и ему наследовал его единственный сын, Карлос Бернард Фиц-Джеймс Стюарт и Сильва, 4-й герцог де Бервик и 4-й герцог де Лирия-и-Херика.

Дворянские титулы 
 3-й герцог Лирия-и-Херика (гранд Испании)
 3-й герцог Бервик (гранд Испании)
 10-й герцог де Верагуа (гранд Испании)
 10-й герцог де ла Вега (гранд Испании)
 11-й маркиз Ямайки
 4-й маркиз де Сан-Леонардо
 5-й маркиз де Тарасона
 8-й маркиз де ла Мота
 11-й маркиз де Саррия
 10-й граф де Хельвес
 7-й граф де Айяла
 14-й граф де Монфорте-де-Лемос (гранд Испании)
 11-й граф де Монтеррей (гранд Испании)
 3-й граф Тинмут
 3-й барон Босуорт

Генеалогия

Источники 
 Profile of James Fitz-James Stuart, 3rd Duke of Berwick

Ссылки 
 Jacopo Francisco Eduardo FitzJames-Stuart y Colón de Portugal, 3rd Duque de Liria y Xerica

Фитцджеймсы
10
Графы Испании
Маркизы Испании
Гранды Испании
Герцоги Лирия-и-Херика
Герцоги Бервик